Jméno/příjmení Tauler mělo více osobností:

 Antonio Tauler, též Toni Tauler (* 1974) – španělský cyklista
 Johannes Tauler (cca 1300 – 1361) – německý mystik a kazatel, dominikán.
 Quintinus Tauler (činný v 2. pol. 15. stol.) – český františkán a teolog